Il doppio  del Trofeo Paolo Corazzi 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Colin Fleming e Ken Skupski erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno partecipato all'Open de Nice Côte d'Azur 2010.

Alexander Peya e Martin Slanar hanno battuto in finale 7–5, 7–5 Rik De Voest e Izak van der Merwe.

Teste di serie 

 David Martin /  Rajeev Ram (primo turno)
 Jonathan Marray /  Jamie Murray (semifinali)

 James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno) 
 Frederik Nielsen /  Travis Rettenmaier (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Trofeo Paolo Corazzi 2010